O Estádio Municipal Arsénio Ramos é um estádio multiusos localizado em Sal-Rei na ilha da Boa Vista, Cabo Verde. É actualmente usado maioritariamente para partidas de futebol. O estádio tem capacidade para 500 pessoas. Este estádio é a "casa" de quatro clubes de futebol, o Académica Operária, Sal-Rei, Sanjoanense e Sporting e outra equipa que joga na primeira divisão da Ilha da Boa Vista.

Ligações externas 
 Soccerway: Estádio Estádio Municipal Arsénio Ramos
 World Stadiums: Estádio Municipal Arsénio Ramos

Estádios de futebol de Cabo Verde
Boa Vista (Cabo Verde)
Sport Sal Rei Club
Associação Académica e Operária da Boa Vista